Il rompiballe (L'emmerdeur) – film francese del 1973 diretto da Édouard Molinaro
 Il rompiballe (L'emmerdeur) – film francese del 2008 diretto da Francis Veber